Clinias (en grec ancien ) est un nom d'origine grecque qui peut désigner :
 Clinias, frère d'Alcibiade ;
 Clinias, père d'Alcibiade ;
 Clinias, père d’Aratos de Sicyone ;
 Clinias, cousin d'Alcibiade, fils d’Axiochos, évoqué dans Le Banquet de Xénophon, interlocuteur de l’Euthydème et de l’Axiochos de Platon ;
 Clinias de Tarente, philosophe pythagoricien, contemporain et ami de Platon.